Il toponimo Valea Mare (Valle Grande in romeno) può riferirsi a diverse località:

Moldavia 
 Valea Mare, comune nel distretto di Ungheni

Romania 
 Valea Mare, comune del distretto di Covasna
 Valea Mare, comune del distretto di Dâmbovița
 Valea Mare, comune del distretto di Olt
 Valea Mare, comune del distretto di Vâlcea
 Valea Mare-Pravăț, comune del distretto di Argeș